Batman también puede referirse a:

Geografía 
 Batman, provincia turca. 
 Batman, ciudad capital de la provincia homónima.

Cómics 
 Batman, cómic del superhéroe Batman.

Cine 
 Batman (1943), serial de 15 capítulos.
 Batman y Robin (1949), serial de 15 capítulos.
 Batman (1966), película dirigida por Leslie H. Martinson y protagonizada por Adam West.

Saga de Tim Burton 
 Batman (1989), película dirigida por Tim Burton y protagonizada por Michael Keaton.
 Batman Returns (1992), película dirigida por Tim Burton y protagonizada por Michael Keaton.

Saga de Joel Schumacher 
 Batman Forever (1995), película dirigida por Joel Schumacher y protagonizada por Val Kilmer.
 Batman y Robin (1997), película dirigida por Joel Schumacher y protagonizada por George Clooney.

Saga de Christopher Nolan 
 Batman Begins (2005), película dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Christian Bale.
 The Dark Knight (2008), película dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Christian Bale.
 The Dark Knight Rises (2012), película dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Christian Bale.

Universo Extendido de DC Cómics 
 Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), película dirigida por Zack Snyder y protagonizada por Ben Affleck en el papel de Batman.

Televisión 
 Batman (1966-1968), serie de televisión.
 Batman: la serie animada (1992-1995), serie de televisión animada.
 Batman: la máscara del fantasma (1993), película de animación.
 Batman: The Brave and the Bold (2008-2011), serie de televisión animada.
 The Batman (2004-2008), serie de televisión animada.
 Las nuevas aventuras de Batman (1997-1999), serie de televisión animada.

Videojuegos 
 Batman (videojuego de 1986), primer videojuego basado en el superhéroe.
 Batman (Nintendo Entertainment System) (1989).
 Batman Returns (videojuego) (1992).
 The Adventures of Batman & Robin (videojuego) (1994).
 Batman Forever (videojuego) (1995).
 Batman Forever: The Arcade Game (1996).
 Batman Begins (videojuego) (2005), basado en la película homónima.
 Lego Batman: el videojuego (2008).

Saga Batman: Arkham 
 Batman: Arkham Asylum (2009).
 Batman: Arkham City (2011).
 Batman: Arkham City Lockdown (2011), para teléfonos inteligentes.
 Batman: Arkham Origins (2013).
 Batman: Arkham Origins Blackgate (2013), complemento de Batman: Arkham Origins.
 Batman: Arkham Knight (2015).
 Batman: Arkham Underworld (2016), para teléfonos inteligentes.
 Batman: Arkham VR (2016), primer videojuego de Batman en realidad virtual.

Informática 
 B.A.T.M.A.N., protocolo de enrutamiento.